Rejon sowiecki (ros. Советский район) – nazwa kilku rejonów w różnych częściach Rosji, m.in.:

 Rejon Sowiecki – rejon w Rosji, w Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym - Jugrze
 Rejon Sowiecki – rejon w Rosji, w Republice Mari Eł
 Rejon Sowiecki – rejon w Rosji, w Kraju Ałtajskim
 Rejon Sowiecki – rejon w Rosji, w Kraju Stawropolskim
 Rejon sowiecki – rejon rosyjskiego miasta Nowosybirsk

 Rejon sowiecki – jednostka administracyjna wchodząca w skład Republiki Autonomicznej Krymu na Ukrainie